balun (elektriciteit), een elektrisch element
 Balun (Iran), plaats in Iran
 Balun (Cepu), plaats in het bestuurlijke gebied Blora in de provincie Midden-Java, Indonesië
 Balun (Turi), plaats in het bestuurlijke gebied Lamongan in de provincie Oost-Java, Indonesië
 Balun (Wanayasa), plaats in het bestuurlijke gebied Banjarnegara in de provincie Midden-Java, Indonesië